

Informatica
 EVGA – Extended Video Graphics Array risoluzione video 1680 x 1050 normalmente chiamata SXGA.
 EVGA Corporation – Marchio di schede per processori 3D.

Codici IATA
 EVGA – Aeroporto civile di Lielvārde (Lettonia).